Convento dos Lóios (Feira) — museu no edifício do antigo convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira
Convento dos Lóios (Évora) — convento mandado construir por D. Manuel I em Évora

Desambiguações de museus